Buzzard Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Island (Montgomery County, Alabama)
 Buzzard Island (Shelby County, Alabama)
 Buzzard Island (Citrus County, Florida)
 Buzzard Island (Leon County, Florida)
 Buzzard Island (Putnam County, Florida)
 Buzzard Island (Baldwin County, Georgia)
 Buzzard Island (Echols County, Georgia)
 Buzzard Island (Elbert County, Georgia)
 Buzzard Island (Hancock County, Illinois)
 Buzzard Island (Mercer County, Illinois)
 Buzzard Island (Caddo Parish, Louisiana)
 Buzzard Island (Calvert County, Maryland)
 Buzzard Island (St. Louis County, Minnesota)
 Buzzard Island (Clark County, Missouri)
 Buzzard Island (Lewis County, Missouri)
 Buzzard Island (Anson County, North Carolina)
 Buzzard Island (Richmond County, North Carolina)
 Buzzard Island (Beaufort County, South Carolina)
 Buzzard Island (Chesterfield County, Virginia)
 Buzzard Island (Suffolk (city) County, Virginia)

Siehe auch:
 Buzzard Roost Island